Selá (2311 a.C. - 1878 a.C.) é um personagem bíblico do Antigo Testamento considerado no livro de Gênesis como o filho primogênito de Arpachade e neto de Sem. Tornou-se o pai de Éber aos trinta anos e viveu mais quatrocentos e três anos gerando mais filhos e filhas.

É apresentado em Gênesis, nos Capítulos 10 e 11.

Idade dos patriarcas

Árvore genealógica baseada em Gênesis

Bibliografia
Barker, Burdick, Stek, Wessel, Youngblood (Eds.). (1995). The New International Version Study Bible. (10th Ann ed). Grand Rapids, MI: Zondervan.
Bright, John. (2000). A History of Israel. (4th ed.). Louisville, KY: Westminster John Knox Press.
DeVaux, Roland. (1997). Ancient Israel. (John McHugh, Trans.) Grand Rapids, MI: Eerdmans.
Freedman, David Noel (Ed.).  (2000). Eerdmans Dictionary of the Bible. (pp. 597) Grand Rapids, MI: Eerdmans.
Wood, Millard, Packer, Wiseman, Marshall (Eds.). (1996). New Bible Dictionary (3rd ed.) (pp. 477). Downers Grove, IL: Intervarsity Press.

Personagens do Livro de Gênesis